ТЛТ ГРУПП — российско-турецкая компания, специализирующаяся на оказании полного спектра услуг в области логистики и грузоперевозок.
Название TLT GROUP расшифровывается как Trade, Logistics & Transport (Торговля, Логистика, Транспорт).

О компании 
Компания была основана в Москве в 2000 г. Главный офис расположен в Москве, официальное представительство — в Стамбуле. Количество сотрудников — около 45 человек, граждане 8 стран..

Среди партнеров компании России, Турции, Узбекистана, Германии, крупные фирмы Dalgakıran, Aydınlı, Ecovita, Bosca Fashion, Network, Eksmo, Esta,Lacoste и другие.

Активно сотрудничает с перевозчиками на территории Украины, Молдавии, Белоруссии.

ТЛТ Групп имеет лицензию таможенного брокера на территории Российской Федерации., является членом Ассоциации российских экспедиторов (свидетельство) и "Международной федерации ассоциаций экспедиторов" FIATA, входит в Некоммерческое партнерство профессиональных таможенных операторов.

Направление деятельности 
Направление деятельности — грузоперевозки и таможенное оформление, в том числе: 

 Таможенное оформление 
 Грузоперевозки автомобильным, морским, железнодорожным и авиатранспортом 
 Перевозки сборных грузов 
 Внутренние и транзитные грузоперевозки 
 Сопровождение грузов 
 Изменение грузополучателя и адреса 
 Доставка разделенная, частичная и до двери 
 Страхование 
 Складское хранение 
 Импорт, экспорт 
 Сертификация 
 Консалтинг

Приоритетные направления грузоперевозок — Турция-Россия. По состоянию на февраль 2012 г. практически ¾ всех загрузок приходится на это направление. Компания расширяет географический охват и спектр услуг, развиваются грузоперевозки США-Россия, Китай-Россия, Индия-Россия.

В планы развития компании до 2014 г. входит усовершенствование существующих маршрутов, оборудование всего автопарка системой gps мониторинга, позволяющей клиенту в режиме онлайн отследить местонахождение его груза, а также развитие новых направлений грузоперевозок в Южной Америке, на Ближнем и Дальнем Востоке.

Типы грузов 

Основные типы наиболее часто перевозимых грузов:
 
 Ткани (не менее 30 % всех загрузок) 
 Готовая одежда
 Пластиковые трубы, фурнитура
 Станки и оборудование 
 Мебель
 Строительные материалы 
 Электроизделия

Примечания

Ссылки 
 Akın Tokay
 Zeki Bilici
 Статья в газете Zaman
 Статья в газете Haberrus 17.07.2012
 Официальный сайт

Компании по алфавиту
Логистические компании